А́ро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 40,53 км². Население — 11 960 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км. Город Аро расположен на берегах реки Тирон у впадения её в Эбро.

В Средние века Аро — столица одноимённого графства во главе с Веласко. Покровителями города считаются святой Фелисес и святая дева де ла Вега.

29 июня в Аро ежегодно проводится «Винная битва» (). В ходе баталии на головы участников выливается до 50 000 литров красного вина. Праздник приурочен ко дню небесного покровителя Аро святого Петра (Сан Педро), а также он чествует святого Феликса, совершавшего на этих землях в эпоху Средневековья отшельнические подвиги.

6 сентября 2011 года финишировал 16-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Haro
 Noticias de Actualidad
 Oficina de Turismo de Haro
 Batallo Del Vino

Муниципалитеты Риохи